Les Cosaques est le titre de plusieurs œuvres inspirées par le peuple des Cosaques.

Roman 
Les Cosaques, un roman russe de Léon Tolstoï publié en 1863.

Films 
C'est aussi le titre de plusieurs films :
inspirés du roman
 Les Cosaques (Kazakebi), film soviétique de Vladimir Barsky (1928)
 Les Cosaques, (The Cossacks), film américain de George W. Hill et Clarence Brown (1928)
 Les Cosaques (Kazaki), film soviétique de Vasili Pronin, 1961

autre
 Les Cosaques (I cosacchi), film franco-italien de Victor Tourjanski et Giorgio Venturini (1960)

Chanson 
C'est le titre d'une chanson sur l'air de Korobeïniki : Les Cosaques.